Ха Дэ Сон (2 марта 1985, Инчхон) — южнокорейский футболист, полузащитник сборной Южной Кореи.

Клубная карьера 
Его первым профессиональным клубом был «Ульсан Хёндэ», однако Ха не сыграл в нём ни одного матча.
   
Тем не менее, он привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Тэгу», в состав которого присоединился в 2006 году. Сыграл за команду из Тэгу следующие два сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Тэгу», был основным игроком команды.
   
В течение 2009 года защищал цвета команды клуба «Чонбук Хёндэ Моторс».
  
В 2010 году заключил контракт с клубом «Сеул», в составе которого провёл следующие четыре года своей карьеры и выиграл два чемпионских титула. Играя в составе «Сеула», также в основном выходил на поле с первых минут, а 3 января 2012 года Ха стал капитаном команды. Благодаря успешным выступлениям им заинтересовались «Динамо Загреб» и неназванный клуб чемпионата Катара, прозвучало предложение в 2,5 млн долл., однако Ха остался в «Сеуле».
   
3 января 2014 года присоединился к пекинскому клубу «Бэйцзин Гоань». Поиграв в Китае и не сумев закрепиться в Японии, 19 января 2017 года Ха вернулся в «Сеул».

Выступления за сборную 
15 ноября 2008 года дебютировал в составе национальной сборной Южной Кореи в товарищеском матче против Катара. На данный момент провел в форме главной команды страны 12 матчей.
   
Был включён в заявку сборной на чемпионат мира по футболу 2014 в Бразилии.

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Тэгу»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»